Nummer-et hits i Sverige i 2010'erne er en liste over de singler der har toppet den svenske Sverigetopplistan fra 2010 til 2019.

Nummer-et singler

Eksterne henvisninger 
 Sverigetopplistan 
 SwedishCharts.com

2010'erne
Musik i 2010
Musik i 2011
Musik i 2012
Musik i 2013
Musik i 2014
Musik i 2015
Musik i 2016
Musik i 2017
Musik i 2018
Musik i 2019